Tosontsengel ist die Bezeichnung für folgende Orte in der Mongolei:

 Tosontsengel (Chöwsgöl-Aimag), ein Sum (Verwaltungsgliederung) im Chöwsgöl-Aimag
 Tosontsengel (Dsawchan-Aimag), ein Sum (Mongolei) im Dsawchan-Aimag